Ku Shui kan syfta på följande platser:

Kina 

 Miluo Jiang, vattendrag, Hunan, 
 Hulu He (vattendrag i Kina, lat 34,56, long 105,87), 

Robotskapade Kinaförgreningar